La saison 1959-1960 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam qui termine en tête du championnat cette année et devient champion des Pays-Bas. C'est le  de champion de son histoire.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1959-60 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
1959 aux Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 1960
Pays-Bas
Pays-Bas